El nombre Tenzin puede hacer referencia a:

Tenzin Gyatso,  XIV Dalái Lama del Tíbet.
Tenzing Norgay,  guía sherpa que alcanzó la cima del monte Everest junto a Edmund Hillary.
Tenzing Norgay Trainor, actor estadounidense.

Y como nombre de personajes ficticios
 Tenzin, personaje de la serie animada La Leyenda de Korra.
 Tenzin, personaje del videojuego Uncharted 2: El reino de los ladrones